Massanes (Spagna)  – comune spagnolo
Massanes (Francia)  – comune francese